Puchar Europy w narciarstwie alpejskim kobiet w sezonie 2014/2015 – 44. edycja tego cyklu. Pierwsze zawody odbyły się 1 grudnia 2014 roku w norweskim Hemsedal (początkowo 29 listopada w norweskim Kvitfjell), a ostatnie rozegrane zostały 22 marca 2015 roku w andorskim El Tarter.

W poprzednim sezonie Puchar Europy wygrała Szwajcarka Michelle Gisin, triumfując przy okazji w klasyfikacji slalomu. W klasyfikacji zjazdu i supergiganta triumfowała rodaczka Gisin, Corinne Suter, zwyciężczynią klasyfikacji giganta została Szwedka Ylva Stålnacke, a w superkombinacji najlepsza była Norweżka Maria Therese Tviberg.

Podium zawodów

Klasyfikacja generalna (po 31 z 31 konkurencji)

Bibliografia 
 
 

Puchar Europy w narciarstwie alpejskim 2014/2015